Bedik steht für:

 Bedik, eine Sprache im Senegal
 Bedik (Volk), ein Volk im Senegal
 Bedik (Fatuhada), ein Stadtteil Dilis, Osttimor

Bedik ist der Familienname von:

 Nenad Beđik, serbischer Ruderer

Siehe auch:
 Bedic